Wild Romance (band), de begeleidingsband van Herman Brood
Wild Romance (film), een speelfilm over het leven van Herman Brood